Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Ciherang (Cibeber), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
Ciherang (Gunung Alip), een plaats in het regentschap Tanggamus van de provincie Lampung, Sumatra
Ciherang (Banjarsari), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Ciherang (Cibeureum), een plaats in het regentschap Kota Tasikmalaya van de provincie West-Java
Ciherang (Dramaga), een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java
Ciherang (Kadugede), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
Ciherang (Karangtengah), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
Ciherang (Nagreg), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Ciherang (Pasawahan), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Ciherang (Sumedang Selatan), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java